Брайан А. Скифф () — американский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, который является сотрудником обсерватории Лоуэлла и работает на станции Андерсон-Меса. В 1980 по 1997 год им совместно с Норманом Томасом было обнаружено в общей сложности 60 астероидов, в том числе один троянский . Также в октябре 2003 года, работая в проекте LONEOS, им был вновь обнаружен, считавшийся ранее потерянным, астероид (69230) Гермес, а также околоземный астероид редкой группы Атиры . Кроме того он стал первооткрывателем нескольких короткопериодических комет 114P/Уайзмана — Скиффа, 140P/Боуэлла — Скиффа, P/2001 R6 LINEAR-Скифф, P/2000 S1 Скифф 1, P/2002 S1 Скифф 2, P/2004 V1 Скифф 3.

В знак признания его заслуг в честь него был назван астероид .

См. также 
 К. Г. Ф. Петерс
 Дж. Хеньи
 Норман Томас

Примечания

Ссылки 
 Brian A. Skiff 

Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет